Kronenfels, mitunter auch Kronenfelss, bezeichnet:

 Kronenfels (Schiff, 1915), 1915 als Kronenfels fertiggestellte Scheer der Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft (Hapag)
 Kronenfels (Schiff, 1945), 1945 fertiggestelltes Frachtschiff der Deutschen Dampfschiffahrts-Gesellschaft „Hansa“

Kronenfels ist der Name von
 Josef von Kronenfels (Joseph Stephan von Kronenfels; Stephan von Kronenfels; 1776–1852), österreichischer Verwaltungsbeamter und Genealoge
 Kronenfels (Adelsgeschlecht), auch: Kronenfelss, im 18. Jahrhundert erlangter erbländisch-österreichischer Ritterstand

Siehe auch
 Cronenfeld
 Kronenfeldt